Dick Spring – politico irlandese
Dick Spring – rugbista irlandese